Das Masters 2004 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 2003/04, das vom 1. bis 8. Februar 2004 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 30. Austragung des Masters.

Paul Hunter gewann das Masters zum dritten Mal. Im Finale besiegte er Ronnie O’Sullivan mit 10:9.
Titelverteidiger Mark Williams verlor im Viertelfinale gegen Paul Hunter.

Ding Junhui gewann in der Wildcardrunde mit 6:3 gegen Joe Perry, Neil Robertson verlor gegen Jimmy White mit 2:6.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent